Il singolare del torneo di tennis Aschaffenburg Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rene Nicklisch che ha battuto in finale Luis Horna 3-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (quarti di finale)
 Alexander Popp (semifinali)
 Marzio Martelli (semifinali)

 Juan-Albert Viloca-Puig (primo turno)
 Thierry Guardiola (secondo turno)
 Radek Štěpánek (quarti di finale)
 Luis Horna (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aschaffenburg Challenger 1999